El Lindero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Lindero (södra Tantoyuca kommun), 
 Nuevo Lindero, ort, Guanajuato, León, 
 El Lindero, Puebla, Venustiano Carranza, 
 El Lindero (centrala Tantoyuca kommun), 
 El Lindero, Huautla, 
 El Lindero, La Perla, 
 El Lindero, Doctor Mora, 
 El Lindero, Acaxochitlán, 
 El Lindero, San Felipe, 
 El Lindero, Michoacán de Ocampo, 
 El Lindero, Coroneo, 
 El Lindero (norra San Miguel de Allende), 
 El Lindero (södra San Miguel de Allende), 
 El Lindero, Querétaro Arteaga, 
 El Lindero, Tenango de Doria, 
 El Lindero, Comonfort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar